Гулденът е остаряла парична единица и може да се отнася за:

 Друго име на златната монета флорин
 Австро-унгарски гулден (на латински флорен, на унгарски форинт) – официална валута на Австро-Унгария от 1867 до 1892 г., когато е заменен с австро-унгарска крона
 Нидерландски гулден (код по ISO: NLG) – официална валута на Нидерландия от 16. век до 1 януари 2004 г., когато е заменен с евро
 Суринамски гулден (код по ISO: SRG) – официалната валута на Суринам от 1954 до 1 януари 2004 г., когато е заменен със суринамски долар
 Нидерландскоантилски гулден (код по ISO: ANG) – официална валута на бившите Нидерландски Антили, запазена в обращение в Кюрасао и Синт Мартен
 Гулден на Нидерландска Нова Гвинея
 Гулден на Нидерландска Индия
 Данцигски гулден – официална валута в свободен град Данциг

Вижте също 
 Еленовият гулден – произведение на писателя Вилхелм Хауф